Однж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на південний захід від Парижа, 39 км на південний захід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2674 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 6414,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету

 Однж на сайті французького Національного інституту географії
 Однж на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Однж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда